Mount Tennent kan syfta på följande platser:

Antarktis 
 Mount Tennent, Antarktis, Östantarktis

Australien 
 Mount Tennent, Australien

Se även
 Mount Tennant, Västantarktis